Їславед (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Їславед — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.